МSA се може односити на:
 5-Метоксисалицилна киселина
 Метансулфонска киселина
 Поравнавање вишеструких секвенци